Yngve Sundblad kan syfta på:

* Yngve Sundblad (1892–1969), svensk ingenjör
 Yngve Sundblad (född 1943), svensk datavetare